ЛП:
 ЛП — марка трамваев, выпускавшихся на Ленинградском вагоноремонтном заводе:
 ЛП-33
 ЛП-36
 ЛП-47
 ЛП-49
 ЛП-83
 ЛП — паровоз. До 1947 года носил обозначение серии Л.
 Линейное программирование — математическая дисциплина.
 Литературные памятники — книжная серия академической художественной, документальной литературы, классической поэзии.